Маскеро́ни () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:
 Маскерони, Анджело (1855—1905) — итальянский композитор, пианист, дирижёр и музыкальный педагог. 
 Маскерони, Лоренцо (1750—1800) — итальянский математик.
Маскерони, Марсело (род. 1959) — аргентинский хоккеист на траве.
 Маскерони, Эрнесто (1907—1984) — уругвайский и итальянский футболист.

См. также 
 Постоянная Эйлера — Маскерони
 Теорема Мора — Маскерони